Duhm ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Duhm (1847–1928), deutscher protestantischer Theologe und Alttestamentler
 Dieter Duhm (* 1942), deutscher Psychologe und Buchautor
 Erna Duhm (1923–2017), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Hans Duhm (1878–1946), evangelischer Theologe und Schachmeister

Duhm ist der Name folgender Orte:
 Katlenburg (Katlenburg-Lindau)#Duhm, Ortsteil von Katlenburg in Südniedersachsen

Siehe auch:
 Doom (Begriffsklärung)
 Dum